ABAC steht als Abkürzung für:
 Abraham Baldwin Agricultural College, College in Tifton, Georgia, Vereinigte Staaten
 Accademia di Belle Arti di Carrara, Kunsthochschule in Carrara, Italien
 Assumption-Universität (Thailand), private Universität in Thailand, einst Assumption Business Administration College
 Attribute Based Access Control, siehe Attributbasierte Zugriffskontrolle

Abac bezeichnet:
 alternativer Name von Addanc, einem Seemonster der walisischen Mythologie
 einen Ort in Somalia, siehe Abac (Somalia)

Abkürzung